Briedupis může být:
 Vodní tok v Litvě
 Briedupis – říčka na západě Litvy, pravý přítok řeky Minija.
 Briedupis – potok v Nevėžiské nížině v Litvě, pravý přítok Sakalupisu.